Голам Реза Азгарі — прем'єр-міністр Ірану
 Ісмаїл Азгарі — президент Судану